Sugar Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sugar Grove (Illinois)
Sugar Grove (Ohio)
Sugar Grove (Pennsylvania)
Sugar Grove (Virginia)